Guarinus (heilige) (12e eeuw), monnik, bisschop van Sion en heilige
 Guarinus (kanselier) (12e eeuw), Rooms geestelijke en kanselier van koning Rogier II van Sicilië
 Guarinus van Gallardon (12e eeuw), abt van Pontigny en aartsbisschop van Bourges
 Garinus van Toul (13e eeuw), prins-bisschop van Toul

Zie ook 
 Garin, doorverwijspagina
 Guerin, doorverwijspagina